

Popoli
Gli Erie o Eriez –  tribù di nativi americani il cui nome venne dato a diversi luoghi.

Bacini idrografici
Lago Erie –  uno dei Grandi Laghi tra Stati Uniti e Canada
Canale Erie – canale dello stato di New York

Località
 Erie – Colorado
 Erie – Dakota del Nord
 Erie – Illinois
 Erie – Kansas
 Erie – Pennsylvania

Township
 Erie Township (Michigan) –  nella contea di Monroe 
 Erie Township (Ohio) –  nella contea di Ottawa

Contee
 Contea di Erie (New York)
 Contea di Erie (Ohio)
 Contea di Erie (Pennsylvania)